Le Parti communiste de Belgique, parti fondé en 1921. Après la scission en 1989 en deux formations politiques distinctes, l'une flamande (Kommunistische Partij), l'autre francophone (Parti communiste), la seconde reprend le nom Parti Communiste de Belgique le .
Le Parti communiste de Belgique, dissidence prochinoise du parti sus-mentionné (1963-1967).